Улица Городской Вал () — улица в историческом центре Минска. Проходит от проспекта Независимости до улицы Немига.

История 
Улица образована в 1993 году после соединения участка Республиканской улицы между Интернациональной улицей и Немигой (другая её часть стала улицей Романовская Слобода) с улицей Урицкого (проходила от проспекта Ленина, ныне проспект Независимости, до Интернациональной улицы). Республиканская улица до Октябрьской революции называлась Романовским переулком, Старороромановской, Новоромановской. Улица Урицкого была Захарьевским переулком. Улица возникла в начале XIX века на месте городского земляного вала.

Описание 
Улица Городской Вал ответвляется на северо-запад от проспекта Независимости, к ней примыкают слева ул. Володарского, справа —  ул. Интернациональная и ул. Революционная, заканчивается перекрёстком с ул. Немига, далее продолжается как ул. Романовская Слобода. На левой стороне улицы расположен сквер Адама Мицкевича. Нумерация домов — от проспекта Независимости.

Примечательные здания и сооружения 
Улица частично сохранила застройку второй половины XIX — начала XX века. Она ограничивает исторический Верхний город с запада.

По нечётной стороне

По чётной стороне
 № 2 — Министерство внутренних дел Республики Беларусь.
 № 12 — здание пожарного товарищества. Построено в 1885 году. Историко-культурная ценность.

Транспорт 
По улице проходят автобусные маршруты 23, 40, 50с, 65. У сквера Мицкевича на ней имеется троллейбусная конечная станция, используемая маршрутами 9, 13, 14, 57.

Примечания

Ссылки